Salz (von idg. *sal-, eigentl. das Schmutziggraue) bezeichnet:

 Salze, aus Ionen in Kristallgittern bestehende chemische Verbindungen
 Speisesalz (Kochsalz), das für die menschliche Ernährung verwendete Salz
 Pökelsalz zur Konservierung von Fleisch, Fisch- und Wurstwaren
 Natriumchlorid, chemischer Stoff, Hauptbestandteil von Kochsalz
 Mineralsalze, Bezeichnung für anorganische Nährstoffe und auch für die Ernährung bedeutende Salze
 Halit, das Mineral aus Natriumchlorid
 Steinsalz, das Sedimentgestein, das fast ausschließlich aus Halit besteht
 Auftausalz (Streusalz), das zum Schmelzen von Eis und Schnee verwendet wird und im Wesentlichen aus Natriumchlorid besteht
 Meersalz, aus Meerwasser gewonnenes Speisesalz
 Riechsalze zur Belebung bei Schwindel- und Ohnmachtsanfällen
 Himalayasalz, eine Handelsbezeichnung für rosagetöntes Steinsalz
 Regeneriersalz, auch bekannt als Spülmaschinensalz
 SALZ, eine österreichische Literaturzeitschrift
 Salz (Heraldik), eine Wappenfigur in der Heraldik

Salz ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Salz (Fluss), Bach im Vogelsberg in Hessen
 Salz (Westerwald), Gemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Salz (Unterfranken), Gemeinde im Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern, Deutschland
 Salz (Freiensteinau), Ortsteil der Gemeinde Freiensteinau im Vogelsbergkreis, Hessen, Deutschland

Salz ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Salz (* um 1866; † um 1942), galizischer Zionist, Rechtsanwalt und Führer der Chowewe Zion
 Arthur Salz (1881–1963), deutscher Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler
 Dirk Salz (* 1962), deutscher Maler
 Georges Salz (1878–1949), Schweizer Autor und Verleger
 Hans Salz (1905–1972), deutscher Leichtathlet und HNO-Arzt
 Manuel Salz (* 1985), deutscher Fußballspieler (Torwart)
 Sam Salz (1894–1981), Kunsthändler, Kunstsammler und Mäzen

Siehe auch:

 Bildungsgemeinschaft SALZ (Soziales, Arbeit, Leben & Zukunft), PDL-nahe Stiftung
 Salt
 Salze (Begriffsklärung)
 Sal, Salii ( für Salz)
 Salzspray
 Salzstraße (Begriffsklärung)
 Groß Salze

Abkürzung